Kattrup kan henvise til flere stednavne:

 Kattrup (Buerup Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Buerup Sogn, Kalundborg Kommune
 Kattrup (Kattrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kattrup Sogn, Horsens Kommune
 Kattrup (Kolt Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kolt Sogn, Aarhus Kommune
 Kattrup (Skåne) – landsby i Helsingborg Kommune i Skåne

 Kattrup Sogn – sogn i Voer herred, stik syd for Skanderborg i Østjylland
 Kattrup Gods – Herregård med historie tilbage fra middelalderen beliggende i Kalundborg Kommune
 Kattrup, F. W. – spiritushandel til Færøerne indtil 1992. adresse